Bronisław Kozłowski (1869–1935) – lekarz, filantrop i działacz społeczny
 Bronisław Kozłowski (1908–1940) – podporucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Bronisław Kozłowski (zm. 2021) – ortopeda, prof. dr hab. n. med., pułkownik Wojska Polskiego

Uwagi

Przypisy